Ла Дијета има више значења:

 Ла Дијета, Сегунда Манзана де Кресенсио Моралес (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Дијета (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику